Das Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 26. April bis 2. Mai 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer